

Cinema
War Is Hell – cortometraggio  muto britannico del 1915 diretto da Ethyle Batley
Un eroe di guerra (War Is Hell) – film statunitense del 1962 diretto da Burt Topper

Musica
War Is Hell – album dei The Warriors del 2003
War Is Hell – raccolta  dei Discharge pubblicata nel 2008

Altro
War Is Hell – serie di fumetti della Marvel Comics pubblicati dal 1973 al 1975